Cet article recense les sites naturels protégés dans la Loire, en France.

Liste

Sites classés 
La liste suivante recense les sites classés de la Loire.

Sites inscrits 
La liste suivante recense les sites inscrits de la Loire.

Annexes

Références

Articles connexes 
 Site classé ou inscrit
 Liste des sites Natura 2000 de la Loire

Sites protégés